Papa Hormisdes, Papa de Roma
 Ormisdes o Ormuz (Hormozd), príncep i general sassànida